

Senatoren vor 1945 

Senatoren, die auch für Arbeit zuständig waren:
 Hans Haltermann (NSDAP), von 1933 bis 1939/1942 Senator für Arbeit, Technik und Wohlfahrt
 Hans-Joachim Fischer (NSDAP), Innensenator von 1939 bis 1944, kom. Senator für Arbeit und Technik von 1939 bis 1944

Arbeitssenatoren seit 1945

Name des Ressorts 
Das Ressort trug den Namen
 vom 6. Juni 1945 bis 28. November 1946: Senator für Ernährung und Arbeitseinsatz
 vom 28. November 1946 bis 29. November 1951: Senator für Wirtschaft und Arbeit
 vom 29. November 1951 bis 11. Dezember 1991: Senator für Arbeit
 vom 11. Dezember 1991 bis 4. Juli 1995: Senator für Arbeit und Frauen
 vom 4. Juli 1995 bis 7. Juli 1999: Senator für Arbeit
 vom 7. Juli 1999 bis 30. Juni 2011: Senator für Arbeit, Frauen, Gesundheit, Jugend und Soziales
 vom 30. Juni 2011 bis 20. August 2019: Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen.
 seit dem 20. August 2019: Senatorin für Wirtschaft, Arbeit und Europa

Hinweise:
 Vom 6. Juni 1945 bis 28. November 1946 gab es neben dem Senator auch den beigeordneten Senator für Ernährung und Arbeitseinsatz Andree Bölken (BDV, später CDU).
 Von 1999 bis 2011 wurde der Bereich Senator für Soziales von den gleichen Senatsmitgliedern wahrgenommen.
 Kommissarisch übernahm Willi Lemke 2006 nach dem Rücktritt von Karin Röpke die Geschäftsführung.

Siehe auch 

 Liste der Bremer Senatoren
 Liste der Sozialsenatoren von Bremen

Arbeit
Bremen